Physella bermudezi är en snäckart som först beskrevs av Carlos Guillermo Aguayo 1935.  Physella bermudezi ingår i släktet Physella och familjen blåssnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Blåssnäckor
bermudezi